Gröbe oder Groebe ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gröbe (1886–1943), deutsches NS-Opfer
 Hans Groebe (* 1916), deutscher Industriemanager
 Klaus Groebe (1912–2001), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker (SPD)
 Moritz Gröbe (1828–1891), deutscher Bauunternehmer und Industrieller
 Nikolaus Gröbe (* 1972), deutscher Schauspieler
 Volker Gröbe (* 1947), Schriftsteller Kölscher Mundart

Siehe auch:

 Villa Gröbe
 Grobe
 Gröben